Eerste klasse (1995/1996) była 93. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Club Brugge. Nowym mistrzem Belgii został zespół Lierse SK.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

V

1996 w piłce nożnej
1997 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii